Moanda ou Muanda est un nom propre à plusieurs sens possibles.

Toponyme 

 une ville de Moanda au Gabon, dans la province du Haut-Ogooué ;
 une localité de Moanda sur la mince côte atlantique de la République démocratique du Congo ;
 le territoire de Moanda, subdivision administrative de la République démocratique du Congo où se situe la localité ;
 la rivière Moanda, affluent de la rivière Ngiri ;
 le secteur de Moanda dans le territoire de Kungu.

 L’emphytéose Moanda est un projet visant au développement de la province du Bas-Congo en République démocratique du Congo.

Fiction 
Pays imaginaire de Moanda dans la série de bandes dessinées La Patrouille des Castors.

Patronyme 
 le musicien congolais DV Muanda (1947-1984).